Вільсе́-сюр-Тре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 26 км на південний захід від Меца, 31 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Вільсе-сюр-Тре на сайті французького Національного інституту географії
 Вільсе-сюр-Тре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільсе-сюр-Тре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільсе-сюр-Тре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільсе-сюр-Тре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель